Ні́сканен () — фінське прізвище.

Відомі носії:

 Ііво Нісканен (; 1992)  — фінський лижник.
 Кертту Нісканен (; 1988) — фінський лижник.
 Метт Нісканен (; 1986) — американський хокеїст.
 Мікко Нісканен (; 1929–1990) — фінський кінорежисер, актор.
 Вільям Нісканен (; 1933–2011) — американський економіст, один з архітекторів «рейганоміки».

Фінські прізвища